Сент Чарлс има више значења:
 Округ Сент Чарлс (Луизијана)
 Округ Сент Чарлс (Мисури)
 Сент Чарлс (Јужна Дакота)
 Сент Чарлс (Ајова)
 Сент Чарлс (Вирџинија)
 Сент Чарлс (Илиноис)
 Сент Чарлс (Ајдахо)
 Сент Чарлс (Арканзас)
 Сент Чарлс (Кентаки)
 Сент Чарлс (Мериленд)
 Сент Чарлс (Минесота)
 Сент Чарлс (Мичиген)